Volksbund steht für:
 Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, ein Verein zur Erhaltung und Betreuung von deutschen Kriegsgräberstätten
 Volksbund (Schweiz), eine historische Schweizer Partei der Frontenbewegung
 Volksbund der Deutschen in Ungarn, die gleichgeschaltete Organisation der Ungarndeutschen während des Zweiten Weltkrieges
 Katholischer Volksbund, Organisation österreichischer Katholiken